De wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2016 vonden plaats op 27 en 28 februari op de Taereung International Skating Rink in Seoel te Zuid-Korea. Het was de tweede keer dat het WK in Seoel plaatsvond en in het totaal de 47e editie van de WK sprint.

De titelhouders waren de Rus Pavel Koelizjnikov bij de mannen en de Amerikaanse Brittany Bowe. Beide schaatsers verdedigden met succes hun titel en werden voor de tweede keer wereldkampioen sprint. Na de WK sprint werd bekend dat Koelizjnikov tijdens de WK afstanden positief testte op meldonium. Doordat de ISU niet kon bewijzen dat de meldonium genomen was in de periode dat het reeds verboden was, bleef dit zonder gevolgen.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2015 in Astana. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Stavanger eind januari. Kazachstan maakte gebruik van de in Astana verdiende tweede startplek, terwijl thuisland Zuid-Korea de in Stavanger verdiende derde startplek niet invulde. Landen waren vrij om hun verdiende startplaatsen door andere schaatsers in te laten vullen.

Afstandspodia

Klassement

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2015 in Astana. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Stavanger eind januari. Canada vulde maar een van de drie verdiende startplekken op. Landen waren vrij om hun verdiende startplaatsen door andere schaatsers in te laten vullen.

Afstandspodia

Klassement 

2016
Langebaanschaatsen in 2016
Schaatsen in Zuid-Korea
Sportevenement in Seoel
Schaatsen